Amerikai Egyesült Államok
 Clarkston (Georgia)
 Clarkston (Michigan)
 Clarkston (Montana)
 Clarkston (Utah)
 Clarkston (Washington)

 Egyesült Királyság
 Clarkston (Egyesült Királyság)